Gosport (Hampshire), een Engels district in het graafschap Hampshire
Gosport (Indiana), een plaats in de Amerikaanse staat Indiana
Gosport Shipyard, de oude naam van Norfolk Naval Shipyard